Ду́бенец () — деревня в Столинском районе Брестской области Белоруссии. Входит в состав Бережновского сельсовета. Расположена в 20 км от Столина, в 265 км от Бреста, в 20 км от железнодорожной станции Видибор. Население — 207 человек (2019).

История 
Впервые упоминается в начале XVIII века как деревня во владениях помещика Колб-Селецкого в составе Речи Посполитой. В 1718 году была построена Богородицкая церковь. После Второго раздела Речи Посполитой 1793 года в составе Российской империи, центр православного прихода.

С 1795 года в составе Плотницкой волости Пинского уезда Минской губернии. Собственность помещиков Щитовых, позднее Киневичей.

В 1886 году работали церковь и земское народное училище. В 1897 году — хлебозапасный магазин, винокуренный завод.

С 1921 по 1939 годы в составе Плотницкой гмины Лунинецкого повята Полесского воеводства Польши.

С 12 октября 1940 года по 16 июля 1954 года — центр сельсовета.

Население 
Население деревни на 2019 год составляло 207 человек.

Инфраструктура 
В 1980 году была базовая школа, клуб, библиотека, отделение связи, магазин, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания

Литература 
 

Населённые пункты Столинского района